D'Almeida se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jose Mario d'Almeida
 Romualdo Ferreira D'Almeida